Курбанэфенди (, ) — лезгинское село в Исмаиллинском районе Азербайджана.

География 
Расположено к северу от районного центра Исмаиллы.

История 
Село Курбанэфенди основано выходцами из дагестанского села Куруш. Название получено по имени одного из первых жителей, духовного лица Курбанаэфенди. В документальных источниках XIX и начала XX веков село под таким именем не упоминается.

Население 
Согласно официальной переписи 2009 года, население села составляло 1100 человек.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Исмаиллинского района